Фили́пп Его́ров:
 Егоров, Филипп Евгеньевич (род. 1978) — российский бобслеист, мастер спорта.
 Егоров, Филипп Иванович (1898—1962) — советский военачальник, бригадный комиссар, полковник.